Сергей Аксаков: 
 Аксаков, Сергей Тимофеевич (1791—1859) — русский прозаик, мемуарист, театральный и литературный критик